

Мішуково — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Мішуково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Мішуково — село, Поріцький район, Чувашія
 Мішуково — присілок, Тотемський район, Вологодська область